Patrik Jönsson kan avse:

Patrik Jönsson (fotbollsspelare)
Patrik Jönsson (politiker)